Antonio De Witt – pittore italiano.
 Antonio De Witt – politico italiano.